Стратановский — фамилия.

Известные носители:
 Стратановский, Георгий Андреевич (1901—1986) — филолог-антиковед, переводчик.
 Стратановский, Сергей Георгиевич (род. 1944) — поэт, сотрудник Российской национальной библиотеки; сын Г. А. Стратановского.